3121 (álbum) — trigésimo-primeiro álbum de estúdio do cantor estadunidense Prince, lançado em 21 de março de 2006 pela Universal Records
3121 Tamines — asteróide da cintura principal, a 
NGC 3121 — galáxia

Desambiguações de números